Magnetic force microscopy, een techniek om magneetvelden op submicron-schaal zichtbaar te maken
 Modified Frequency Modulation, een manier om data op bijvoorbeeld floppy disks te coderen
 Marine fuel management, het beheer van de brandstofvoorraad aan boord van een boot of schip
 Maasland FM, een lokale radiozender in Noord-Brabant, vroeger bekend onder de naam MFM
 MFM 92.6, een radiozender in Zuid-Afrika
 Luchthaven Macau, met IATA-afkorting MFM